Le sigle MERS peut faire référence à :
 Middle East respiratory syndrome, causé par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
 Mortgage Electronic Registration Systems, entreprise américaine
 Metro Ethernet Routing Switch 8600

Mers peut aussi faire référence à :
 Mers-les-Bains, commune de France
 Mers-sur-Indre, commune de France
 El Mers, commune du Maroc
 Mers El Kebir, commune de la Wilaya d'Oran (Algérie). Lieu où se situe la plus grande base militaire et chantier naval de Méditerranée.

Voir aussi